Тарику Бекеле (род. 28 февраля 1987 года) — эфиопский бегун на средние и длинные дистанции. Чемпион мира 2008 года в помещении на дистанции 3000 метров, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года на дистанции 10 000 метров. Младший брат легендарного Кененисы Бекеле.

Достижения

Ссылки 
 
 Справка IAAF 

Бегуны по пересечённой местности Эфиопии
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Бегуны на средние дистанции Эфиопии